El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2007 (oficialmente A-Style TT Assen) fue la novena prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2007. Tuvo lugar en el fin de semana del 28 al 30 de junio de 2007 en el Circuito de Assen en Assen (Países Bajos).

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Casey Stoner y Nicky Hayden. Jorge Lorenzo ganó la prueba de 250cc, por delante de Alex de Angelis y Álvaro Bautista. La carrera de 125cc fue ganada por Mattia Pasini, Héctor Faubel fue segundo y Gábor Talmácsi tercero.

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo
Paisesbajos
Países Bajos en 2007